Galván puede referirse a:

Toponimia 
 Calle Galván, una de las principales calles de los barrios de Saavedra y Villa Urquiza de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Galván, municipio de la República Dominicana situado en la provincia de Bahoruco.
 Úrsulo Galván, municipio mexicano ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz.

Apellido 
 Galván, apellido.

Personalidades

Futbolistas 
 Bruno Galván, futbolista argentino.
 Carlos Galván (1974-), futbolista argentino.
 Diego Galván, futbolista argentino.
 Jonathan Galván, futbolista argentino.
 José Ernesto Galván, futbolista argentino.
 Luis Galván, futbolista argentino.
 Martín Galván, futbolista mexicano.
 Pedro Joaquín Galván, futbolista argentino.
 Rubén Galván, futbolista argentino.
 Sergio Galván, futbolista argentino, nacionalizado colombiano.

Políticos 
 Enrique Tierno Galván, político, sociólogo, jurista y ensayista español.
 Elías Galván, político y militar argentino.
 Rafael Galván, político y líder sindical mexicano.
 Pedro A. Galván, político y militar mexicano.
 Andrés Galván Rivas, político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional.
 Alejandro Galván Garza, político mexicano.
 Jesús Galván Muñoz, político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional.
 Manuel de Jesús Galván, novelista, político, periodista y diplomático dominicano.
 Úrsulo Galván Reyes, activista agrarista mexicano.

Militares 
 Guillermo Galván Galván, militar mexicano.
 Félix Galván López, militar mexicano.

Artistas 
 Argentino Galván, (1913-1960) músico argentino dedicado al tango.
 Manolo Galván, cantante y compositor español.
 Carlos Galván (1940-2014), bandoneonista y compositor argentino de tangos.
 Israel Galván, bailaor y coreógrafo flamenco español.
 Miguel Galván, actor y comediante mexicano.
 Pastora Galván, bailaora de flamenco.
 Geraldine Galván, actriz mexicana.
 Inmaculada Galván, presentadora de televisión española.

Escritores y pintores 
 Jorge Galván, escritor e ingeniero mexicano.
 Juan Galván Jiménez, pintor barroco español.
 Rubén Galván Martínez, pintor de "pop-art" español

Personajes de ficción 
 Versión hispanizada de Gawain, uno de los caballeros de la Tabla redonda, que aparece en la materia artúrica y algunos romances y libros de caballería. 
 Galván, una especie alienígena en la serie televisiva estadounidense de animación Ben 10.